Михай Кицак (,  — ) — румынский политик, генерал-полковник.

В годы диктатуры Н. Чаушеску служил в секретной полиции (секуритате). После Румынской революции 1989 г. был министром внутренних дел в первом послереволюционном правительстве П. Романа (28 декабря 1989 — 14 июня 1990). В 2008 г. приговорён к 15 годам заключения за жестокое подавление выступлений в Тимишоаре в последние дни правления Чаушеску. Ему было предъявлено обвинение в том, что по его приказу силы безопасности стреляли боевыми патронами по демонстрантам и гражданским лицам в период с 17 по 20 декабря 1989 года, в результате этого погибло 72 мирных жителя и получили ранения 253 человека.

Похоронен в Бухаресте на кладбище Генча.

См. также 
 Константин Нуцэ

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20070927202835/http://www.realitatea.net/53051_Chitac-si-Stanculescu--condamnati-la-15-ani-de-inchisoare-.html

Члены Румынской коммунистической партии
Генералы Румынии
Министры внутренних дел Румынии
Похороненные на кладбище Генча